Saint-Agnan ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Agnan (Aisne), ehemalige Gemeinde im Département Aisne
 Saint-Agnan (Nièvre), Département Nièvre
 Saint-Agnan (Saône-et-Loire), Département Saône-et-Loire
 Saint-Agnan (Tarn), Département Tarn
 Saint-Agnan (Yonne), Département Yonne
 Saint-Agnan-de-Cernières, Département Eure
 Saint-Agnan-en-Vercors, Département Drôme
 Saint-Agnan-le-Malherbe, Département Calvados
 Saint-Agnan-sur-Erre, Département Orne
 Saint-Agnan-sur-Sarthe, Département Orne
 Mont-Saint-Aignan, Département Seine-Maritime

Siehe auch:
 Saint-Agnant
 Saint-Aignan